LAzerbaidjan va participar en els Jocs Olímpics d'Atlanta 1996 als Estats Units d'Amèrica. El Comitè Olímpic Nacional de l'Azerbaidjan va enviar un total de 23 atletes als Jocs a l'Atlanta, per competir en 9 disciplines esportives.

Nazim Huseynov va ser l'abanderat de l'Azerbaidjan en la cerimònia d'obertura.

Els atletes de l'Azerbaidjan han guanyat un total d'1 medalla: 1 medalla de plata.

Medaller 
L'equip olímpic àzeri va aconseguir les següents medalles:

Medallistes

Referències

Vegeu també 
 Azerbaidjan als Jocs Olímpics

Jocs Olímpics d'Estiu de 1996
Azerbaidjan als Jocs Olímpics